Третий этап Кубка IBU 2012/2013 прошёл в итальянском Валь-Риданне со среды 12 декабря по воскресенье 16 декабря 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (MSK=CET+3).

Таблица призовых мест

Результаты

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 13 декабря 2012 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 15 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Алексей Волков, Тобиас Эберхард, Марк-Андре Бедар, , Максим Буртасов,  и  не допустили ни одного промаха.
 Мариуш Унгурену и Домагой Петрович не допустили ни одного промаха, но не получили зачётных очков.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 15 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Марта Ольсбу, , Жакмин Бо, Анаис Шевалье, Ева Пускарчикова, Лариса Кузнецова, Аита Гаспарин, Кристина Ридер и  не допустили ни одного промаха.
 Дарья Нестерчик и Александра Каменщик не допустили ни одного промаха, но не получили зачётных очков.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 16 декабря 2012 года.

* Бенедикт Долль — победитель Общего зачёта Кубка IBU 2011/12 и малого Кубка IBU в гонках преследования 2011/12.

Некоторые факты 
 Тимофей Лапшин единственный не допустил ни одного промаха.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 16 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Дарья Юркевич и Ханна Тингельстад не допустили ни одного промаха.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после третьего этапа.

Примечания 

3-й этап